Josef Priller ist der Name folgender Personen:

* Josef Priller (Jagdflieger) (1915–1961), deutscher Luftwaffenoffizier und Jagdflieger
 Josef Priller (General) (* 1944), deutscher Generalmajor
 Josef Priller (Mediziner) (* 1970), deutscher Mediziner